Musubi no kami, šintoistički kami od povezivanja parova, ljubavi, sličan kineskom Yue Laou.
 Onigiri, također naziva o-musubi, japanski laki obrok.
 Spam musubi, omiljeno jelo na Havajima.
 Musubi, lik u Sekireiju.
 Dekorativni čvorovi napravljeni radi podupiranja ešarpe obi.
Musubi no Yama Hiroku, epski povijesni fantazijski roman Ryōa Hanmure.